Jan Łaski – arcivescovo cattolico e politico polacco (1456-1531)
 Jan Łaski – teologo polacco (1499-1560)